Het ATP-toernooi van Rosmalen 2002  (met de officiële naam Ordina Open 2002) werd van 17 tot en met 23 juni gespeeld op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen